Landing Strip (englisch für ‚Landebahn‘) steht für:

 eine Variante der Schamhaarentfernung

Flugplätze in den Vereinigten Staaten:
 Applegate Landing Strip
 Fagen Landing Strip
 Frisbie Landing Strip
 Hamilton Landing Strip
 James Landing Strip
 Kottwitz Landing Strip
 Lamkey Landing Strip
 Luthy Landing Strip
 Roepke Landing Strip

Siehe auch:
 Anderson Landing Strip
 Bennett Landing Strip
 Brown Landing Strip